Osoby o tym nazwisku:
 Anne Naysmith – brytyjska pianistka klasyczna
 Gary Naysmith – szkocki piłkarz